Le Grand Prix moto de France 2016 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2016.

La compétition s'est déroulée du 6 au  sur le Circuit Bugatti du Mans et a rassemblé 99 053 spectateurs le dimanche . 

C'est la  du Grand Prix moto de France.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Références 

2016
Sport en France en mai 2016
Fran